Parborlasia är ett släkte av slemmaskar. Parborlasia ingår i familjen Cerebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Parborlasia